Кросфилд () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1865—1938) — британский политик, член Палаты общин от Уоррингтона (1906—1910).
  (1838—1909) — британский политик, член Палаты общин от Линкольна (1892—1895).

См. также